Роджерс, Ричард Джордж (1933—2021) — британский архитектор.
 Роджерс, Ричард Чарльз (1902—1979) — американский композитор.